Rodzina Corleone – powieść, autorstwa Edwarda Falco z 2012 roku
 Rodzina Corleone – struktura fikcyjnej mafijnej rodziny Corleone